Wyniki zawodów w kajakarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992.

Kajakarstwo

Mężczyźni

Kobiety

Kajakarstwo górskie

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992
1992